Eiserne Hand steht für: 

Geographische Objekte:
 Eiserne Hand (Nordwestschweiz), ein schmales nach Deutschland ragendes Landstück, welches zur Schweiz gehört
 Eiserne Hand (Koblenzer Stadtwald), ein Wegekreuz im Stadtwald von Koblenz
 Eiserne Hand (Taunushauptkamm), einen Pass über den Taunushauptkamm zwischen Wiesbaden und Taunusstein-Hahn
 Bahnhof Eiserne Hand auf dem Taunushauptkamm
 Eiserne Hand (Bad Orb), ein Wegekreuz, historische Anbindung des Orbtales und des Spessarts an die Handelsstraße Frankfurt-Leipzig 
 Eiserne Hand (Langenbach), eine Wegkreuzung historischer Altstraßen bei Langenbach im Taunus
 Eiserne Hand (Schelder Wald), ein Gebirgszug zwischen Oberscheld und Eisemroth

Wohnplätze und Straßen:
 Eiserne Hand (Wismar), einen Stadtteil von Wismar
 Eiserne Hand (Frankfurt am Main), eine Straße in Frankfurt am Main
 Eiserne Hand (Essen), eine Straße in Essen
 Eiserne Hand (Wetzlar), Straße und Gemarkung in Wetzlar
 Eiserne Hand (Linz), ehemaliger Edelsitz in Linz

Anatomie:
 Eiserne Hand (Götz von Berlichingen), die Handprothesen des Ritters Götz von Berlichingen
 Eiserne Hand (Prothese), historische Hand- und Armprothesen
 Eiserne Hand, eine Zuschneidemaschine für Handschuhe aus Leder, die 1834 erfunden wurde

Siehe auch:
 Liste Eiserner Hände
 Eisenhand